3.HNL Zapad u sezoni 2017./18. je natjecanje za trećeligaške hrvatske nogometne klubove. Liga se sastoji od 18 momčadi. Igra se dvokružnim sustavom, znači svaka momčad sa svakim 2 puta. Ukupno se igraja 34 kola. Sezona je počela 25. kolovoz] 2017., a posljednje kolo je na rasporedu u 26. svibnja 2018. godine. Prve od tri momčadi ove lige ako bi imalo licenciju za nastup u 2.HNL ima direktan ulazak. Posljednje dvije momčadi ispadaju u 4. NL – Središte Zagreb  i 4. NL – NS Rijeka. 
Prvak lige je postala momčad "Vinogradara".

Momčadi 

1 "Kurilovec" se do siječnja 2018. nazivao "Udarnik"

Ljestvica 

 "Kurilovec" se do siječnja 2018. nazivao "Udarnik"

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat – igrano u prvom dijelu lige (1. – 17. kolo) 
rezultat normalne debljine – igrano u drugom dijelu lige (18. – 34. kolo) 

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!DUB !!DUG !!HAŠK !!JAD !!KRK !!MAK !!OPA !!PAZ !!RUD !!SEG !!ŠPA !!TRNJ !!UDA !!VIN !!VRA !!VRB !!ZAGO !!ZAGR 
|-
|DUB ||align="left"|Dubrava Tim Kabel Zagreb 
|bgcolor="gainsboro"| ||1:0 ||4:4 ||1:1 ||2:0 ||1:2 ||0:3 ||2:1 ||1:0 ||2:0 ||4:0 ||1:1 ||3:1 ||1:2 ||2:1 ||5:2 ||4:0 ||5:1 
|-
|DUG ||align="left"|Dugo Selo 
|0:3 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||1:1 ||2:2 ||1:1||1:1 ||0:0 ||1:3 ||3:1 ||3:2 ||1:0 ||0:1 ||0:2 ||3:0 ||2:0 ||2:2 ||1:2 
|-
|HAŠK ||align="left"|HAŠK Zagreb 
|1:1 ||5:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:3 ||3:0 ||1:1 ||1:2 ||2:1 ||7:0 ||5:0 ||0:3 ||2:0 ||3:3 ||1:4 ||3:1 ||1:1 ||2:4 ||4:1 
|-
|JAD ||align="left"|Jadran Poreč 
|3:0 ||0:0 ||5:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||1:2 ||1:2 ||0:0 ||3:0 ||1:0 ||2:2 ||2:3 ||1:2 ||1:1 ||1:2 ||1:2 ||1:0 ||1:0 
|-
|KRK ||align="left"|Krk 
|3:2 ||1:1 ||1:1 ||3:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:0 ||2:3 ||0:0 ||0:0 ||3:1 ||2:0 ||1:0 ||3:1 ||0:0 ||4:1 ||1:0 ||3:2 ||1:4 
|-
|MAK ||align="left"|Maksimir Zagreb 
|4:1 ||0:3 ||1:1 ||2:1 ||4:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:0 ||1:2 ||2:1 ||10:1 ||1:1 ||1:3 ||1:1 ||3:0 ||2:1 ||0:3 ||4:3 ||1:0 
|-
|OPA ||align="left"|Opatija 
|1:4 ||3:1 ||3:0 ||3:0 ||0:1 ||2:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:0 ||1:0 ||2:0 ||1:2 ||2:1 ||2:2 ||3:0 ||3:1 ||2:1 ||3:0 ||2:0 
|-
|PAZ ||align="left"|Pazinka (Pazin) 
|1:3 ||6:1 ||2:1 ||1:2 ||0:1 ||1:0 ||0:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:1 ||2:1 ||2:2 ||3:1 ||1:0 ||0:1 ||1:2 ||2:1 ||3:1 ||2:5 
|-
|RUD ||align="left"|Rudar Labin 
|1:2 ||2:0 ||0:0 ||4:1 ||3:0 ||2:4 ||1:2 ||0:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||1:1 ||1:1 ||0:1 ||0:3 ||1:0 ||0:0 ||0:3 ||4:0 
|-
|SEG ||align="left"|Segesta Sisak 
|0:3 ||0:1 ||3:2 ||1:0 ||2:3 ||1:1 ||0:0 ||4:0 ||4:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:0 ||2:0 ||0:5 ||0:1 ||1:2 ||1:2 ||1:1 ||3:1 
|-
|ŠPA ||align="left"|Špansko Zagreb 
|4:1 ||2:1 ||0:1 ||1:0 ||3:1 ||0:3 ||0:1 ||3:0 ||2:0 ||0:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||4:1 ||2:2 ||0:2 ||1:0 ||1:4 ||1:1 ||1:4 
|-
|TRNJ ||align="left"|Trnje Zagreb 
|1:1 ||1:0 ||1:4 ||1:2 ||3:1 ||1:2 ||1:0 ||4:2 ||6:1 ||5:0 ||3:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:1 ||1:1 ||1:1 ||0:2 ||4:0 ||2:1 
|-
|UDA ||align="left"|Udarnik Kurilovec  / Kurilovec (Velika Gorica) 
|0:0 ||0:3 ||1:0 ||1:4 ||2:2 ||1:0 ||2:4 ||4:0 ||3:0 ||1:1 ||1:3 ||3:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:3 ||2:1 ||4:0 ||1:4 ||2:1 
|-
|VIN ||align="left"|Vinogradar (Lokošin Dol – Mladina) 
|2:0 ||0:0 ||2:3 ||2:1 ||3:2 ||3:1 ||0:0 ||1:1 ||5:0 ||7:1 ||3:0 ||4:0 ||1:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:1 ||2:0 ||5:2 ||4:0 
|-
|VRA ||align="left"|Vrapče Zagreb 
|3:1 ||2:3 ||1:0 ||3:3 ||5:0 ||3:1 ||2:0 ||1:3 ||5:0 ||4:1 ||1:1 ||1:1 ||2:1 ||0:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:2 ||3:4 ||0:1 
|-
|VRB ||align="left"|Vrbovec 
|2:2 ||0:0 ||2:1 ||1:1 ||1:0 ||3:0 ||0:2 ||1:2 ||5:0 ||2:1 ||1:0 ||4:0 ||1:0 ||3:1 ||0:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||4:1 
|-
|ZAGO ||align="left"|Zagorec Krapina 
|0:1 ||4:1 ||1:0 ||2:0 ||1:1 ||3:1 ||3:1 ||3:1 ||0:1 ||3:0 ||2:1 ||3:0 ||0:2 ||0:4 ||2:0 ||3:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||4:1 
|- 
|ZAGR ||align="left"|Zagreb 
|0:1 ||0:0 ||2:0 ||2:0 ||2:1 ||3:0 ||0:0 ||1:0 ||5:0 ||0:1 ||0:0 ||3:0 ||1:3 ||1:1 ||2:1 ||0:0' ||1:2 ||bgcolor="gainsboro"| 
|} Ažurirano: 29. srpnja 2018.'' 
Izvori:

Rezultati

Najbolji strijelci  
Strijelci 10 i više pogodatka: 

Ažurirano: 29. srpnja 2018.

Unutrašnje poveznice 
 3. HNL – Zapad
 3. HNL 2017./18. 
 3. HNL – Istok 2017./18.  
 3. HNL – Jug 2017./18.
 2. HNL 2017./18.

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, 3. HNL Zapad 
 hns-cff.hr, Središte Zagreb
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad – raspored i rezultati 
 scoresway.com, 3. HNL zapad 2017./18
 sportnet.hr, 3. HNL Zapad 2017./18.

Izvori  
 
 hns-cff.hr, 3. HNL Zapad 
 hns-cff.hr, Središte Zagreb 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 3. HNL 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad – raspored i rezultati , pristupljeno 27. kolovoza 2017.; 29. srpnja 2018.  
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad – ljestvica , pristupljeno 27. kolovoza 2017.; 29. srpnja 2018.  
 scoresway.com, 3. HNL zapad 2017./18, pristupljeno 27. kolovoza 2017. 
 sportnet.hr, 3. HNL Zapad 2017./18., rezultati 
 sportnet.hr, 3. HNL Zapad 2017./18., ljestvice 
 hns-cff.hr/, Izvještaj – Treća HNL Zapad 2017./18., objavljeno 4. lipnja 2018., preuzeto 29. srpnja 2018. 
 hns-cff.hr, Glasnik – Službeno glasilo Nogometnog središta Zagreb – 3. HNL Zapad 2017./18., br. 01, (raspored jesenskog dijela natjecanja), objavljeno 24. kolovoza 2017., preuzeto 27. kolovoza 2017.
  

 

2017-18 Zapad
3 Zapad